Ричардас Ионович Тамулис (; ) — советский и литовский боксёр, тренер, выступал за сборную СССР в средних весовых категориях во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио, трижды чемпион Европы, многократный победитель и призёр национальных первенств, заслуженный мастер спорта.

Биография 
Ричардас Тамулис родился 22 июля 1938 года в Каунасе. Активно заниматься боксом начал в возрасте пятнадцати лет под руководством тренера Анатанаса Забараса, но позже перешёл в зал заслуженного мастера спорта Альгирдаса Шоцикаса. Впервые заявил о себе в 1958 году на чемпионате СССР, когда, будучи чемпионом Литовской ССР, выиграл в первом полусреднем весе серебряную медаль. В следующем сезоне поднялся на одну весовую категорию и на сей раз завоевал золото национального первенства, надёжно закрепившись в основном составе советской сборной. Впоследствии Тамулис ещё четыре раза становился чемпионом Советского Союза (1961-62, 1964, 1966) и дважды поднимался на третью ступень пьедестала (1963, 1967), кроме того, три раза подряд завоёвывал титул чемпиона Европы (1961, 1963, 1965).

Благодаря череде удачных выступлений в 1964 году Тамулис удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Токио, был близок к олимпийскому золоту, но, проиграв в финале польскому боксёру Мариану Каспшику, довольствовался серебряной медалью — за это достижение получил от советской федерации бокса звания «Выдающийся боксёр» и «Заслуженный мастер спорта», тогда как в Литве был признан спортсменом года. Всего за карьеру провёл 257 боёв, из них 243 окончил победой. Покинув ринг в конце 1967 года, долгое время работал тренером в каунасском спортивном клубе «Жальгирис», а в 1990 году после выхода Литвы из состава СССР добился некоторых успехов на политической арене страны. 

Умер 22 апреля 2008 года в городе Ионава в результате падения с балкона на восьмом этаже. Похоронен на Пятрашюнском кладбище в Каунасе.

Спортивные достижения 
Международные
 XVIII летние Олимпийские игры 1964 года — 

 Чемпионат Европы по боксу 1961 года — 
 Чемпионат Европы по боксу 1963 года — 
 Чемпионат Европы по боксу 1965 года — 
Всесоюзные
 II Летняя Спартакиада народов СССР 1959 года — 
 III Летняя Спартакиада народов СССР 1963 года — 
 IV Летняя Спартакиада народов СССР 1967 года — 

 Чемпионат СССР по боксу 1958 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1959 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1961 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1962 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1963 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1964 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1966 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1967 года — 
Региональные
 Чемпионат Литовской ССР 1958 года —

Спортивные звания  
 «Выдающийся боксёр СССР» (1964)
  Заслуженный мастер спорта СССР

Примечания 

Боксёры СССР
Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы СССР по боксу
Заслуженные мастера спорта СССР
Похороненные на Пятрашюнском кладбище